Als Weltmeisterschaft 1954 oder WM 1954 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1954 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaft 1954 in Åre
 Automobil-Weltmeisterschaft 1954 
 Basketball-Weltmeisterschaft 1954 in Rio de Janeiro
 Billard
 Karambolage
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1954 in Buenos Aires (Argentinien)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1954 in Manchester (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1954 in Cortina d’Ampezzo
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1954 in Crenna
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1954 in Stockholm
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1954 in Oslo
 Fechtweltmeisterschaften 1954 in Luxemburg
 Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1954 in Wien
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1954 in Schweden
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1954 in Mâcon 
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1954 in Budapest
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1954
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1954 in Falun
 Ringer-Weltmeisterschaften 1954 in Tokio
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1954 in Frankreich
 Schachweltmeisterschaft 1954 in Moskau
 Tischtennisweltmeisterschaft 1954 in London
 Turn-Weltmeisterschaften 1954 in Rom
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1954 in der Bundesrepublik Deutschland
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1954 in Solingen

!
Weltmeisterschaften nach Jahr